Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Se“ beginnt.

Se 



 Se Chilbupa Chökyi Gyeltshen (1121–1189), buddhistischer Geistlicher
 Se7en (* 1984), südkoreanischer R&B-Sänger und Tänzer